Blatchford ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blatchford (Montana)
 Blatchford (Ohio)

Personen:
 Christie Blatchford (1951–2020), kanadische Zeitungskolumnistin
 Edgar Blatchford, Gründer der Alaska Newspapers, Inc.
 Howard Peter Blatchford (1912–1943), kanadischer Wing Commander der Royal Air Force
 Joseph Blatchford (* 1934), dritter Direktor des US-Friedenscorps
 Kenny Blatchford (1882–1933), kanadischer Politiker, Mitglied des Canadian House of Commons, Bürgermeister von Edmonton, Alberta
 Liz Blatchford (* 1980), englische Triathletin
 Michael Blatchford (* 1986), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Neil Blatchford (* 1945), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Olivia Blatchford Clyne (* 1993), US-amerikanische Squashspielerin
 Richard M. Blatchford (1859–1934), General der US-Armee
 Robert Blatchford (1851–1943), britischer Sozialist, Journalist und Autor
 Samuel Blatchford (1820–1893), beisitzender Richter am Supreme Court of the United States
 Samuel Blatchford (Universitätspräsident) (1767–1828), erster Präsident des Rensselaer Polytechnic Institute